Pojem johanité může označovat příslušníky:

 maltézského řádu – církevního rytířského řádu založeného v 11. století v Jeruzalémě
 Aliance sv. Jana – novodobého sdružení nekatolických dobročinných řádů, částečně navazující na tradice původního řádu sv. Jana